Miserere – altro nome del Salmo 51, preghiera del libro biblico dei Salmi.

Cinema 
 Miserere – film del 2013 di Ricardo Aibéo
 La marque des anges - Miserere (La marque des anges) – film del 2013 di Sylvain White
 Miserere (Oiktos) – film del 2018 di Babis Makridis

Musica 
 Miserere – composizione di Gregorio Allegri
 Miserere – album di Zucchero Fornaciari del 1992
 Miserere – singolo di Zucchero in coppia con Luciano Pavarotti del 1992, dall'album omonimo

Altro
 Miserere – locuzione latina
 Miserere – romanzo di Jean-Christophe Grangé del 2009
Armida Miserere – funzionaria italiana, direttrice di istituti di pena